Der Yadanarbon Football Club (kurz Yadanarbon FC), auch Boxing Cake genannt, ist ein Fußballverein aus Myanmar. Der Verein ist in Mandalay beheimatet und spielt in der höchsten Liga des Landes, der Myanmar National League.

Geschichte 
Der Verein wurde 2009 gegründet und spielt seither in der höchsten Liga des Landes, der Myanmar National League. Die erste Saison der neuen Liga wurde mit der Meisterschaft beendet, wodurch der Verein am AFC President’s Cup 2010 teilnahm und dort im Finale den kirgisischen Verein FK Dordoi Bischkek mit 1:0 besiegte. 2010 konnte man den Meistertitel verteidigen. 2014 und 2016 wurde man wieder Meister der Liga.

Erfolge 
Myanmar National League
 Meister: 2009, 2010, 2014, 2016
 Vizemeister: 2015

General Aung San Shield 
 Sieger: 2009/10

Myanmar National League Cup
 Sieger: 2009, 2009/10

AFC President’s Cup
 Sieger: 2010

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiele im Bahtoo Stadium, auch Bahtoo Memorial Stadium genannt, in Mandalay aus. Die Spielstätte hat ein Fassungsvermögen von 17.000 Zuschauern.

Spieler  
Stand: September 2022

Beste Torschützen seit 2010

Trainer seit 2011

Saisonplatzierung

Liga

Pokal

Ausrüster/Sponsoren

Weblinks 
 
 
 
 Yadanarbon FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Myanmarischer Fußballverein
Gegründet 2009
Sport (Mandalay)